Steven Caldwell, (né en 1980), footballeur international écossais.
 Steven Caldwell est un personnage de la série télévisée Stargate Atlantis interprété par Mitch Pileggi.